Даргойское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Веденском районе Чечни Российской Федерации.

Административный центр и единственный населённый пункт — село Дарго.

История 
Образовано как Даргинское сельское поселение Законом Чеченской Республики от 20 февраля 2009 года. 

В 2022 году Даргинское сельское поселение было переименовано в Даргойское.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Веденского района
Сельские поселения Чечни